El término Borojó puede hacer referencia a:

La población de Borojó en Venezuela.
Nombre común del árbol tropical Borojoa patinoi.